Бимхёйс (Бимхаус, ) — концертный зал джазовой и импровизационной музыки в Амстердаме. Располагается в здании концертного зала на реке Эй () и фактически соседствует с ним.

В среднем в Нидерландах 150 джазовых концертов в год проходит в стенах зала Bimhuis. В 2017 году здесь также проходил 17-й фестиваль Sonic Acts Festival.

Bimhuis был основан в 1973 году и открыт 1 октября 1974 года. До лета 2004 года он располагался по адресу Oude Schans 73–77 в центре города. С января 2005 года он расположен в новом здании по адресу Piet Heinkade 3 на южном берегу реки Эй.

Примечания

Внешние ссылки 

 Веб-сайт Bimhuis

Концертные площадки
Концертные залы Амстердама